Для профессионального хоккеиста результат в 500 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах — одно из наиболее значимых достижений. За всю историю Национальной хоккейной лиги членами этого символического клуба смогли стать 47 игроков.

Первым, кто достиг рубежа в 500 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, стал Морис Ришар. 19 октября 1957 года нападающий «Монреаль Канадиенс» под сводами родного монреальского «Форума» забросил одну из трёх шайб в ворота «Чикаго Блэкхокс». 18 января 2023 года Стивен Стэмкос стал 47-м игроком, кто сумел преодолеть отметку в 500 голов за карьеру.

Наименьшее количество игр для достижения отметки в 500 заброшенных шайб понадобилось Уэйну Гретцки — 575, а наибольшее Рону Фрэнсису — 1533 игры.

Наибольшее количество игроков забросили свои 500-е шайбы в сезоне 2006/07 — сразу пятеро (Теему Селянне, Матс Сундин, Джереми Рёник, Майк Модано, Марк Рекки).

Четверо игроков забивали свои 500-е шайбы в пустые ворота (Уэйн Гретцки, Яри Курри, Майк Босси, Кит Ткачук).

Всего же в символический клуб входят: 35 хоккеистов из Канады, 5 игроков из США, по двое из Финляндии и Словакии, а также по одному из Чехии, Швеции и России.

38 игроков из данного списка включены в «Зал хоккейной славы».

500 и более голов

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
 Список хоккеистов НХЛ, сделавших 1000 и более голевых передач
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Источники

Ссылки 
  Статистика на официальном сайте НХЛ
 Hockey Database

Списки хоккеистов
Списки НХЛ